Franz von Liechtenstein ist der Name von:
 Franz I. (Liechtenstein), Franz I., Fürst von und zu Liechtenstein (1853–1938), regierender Fürst von Liechtenstein, Herzog zu Troppau und Jägerndorf und Graf zu Rietberg
 Franz Josef I. (Liechtenstein), Franz Josef I. von Liechtenstein (1726–1781), 8. Fürst von Liechtenstein und Feldherr
 Franz Josef II., Franz Josef II., Fürst von und zu Liechtenstein (1906–1989), Staatsoberhaupt des Fürstentums Liechtenstein
 Franz de Paula von und zu Liechtenstein, Franz de Paula Joachim Joseph von und zu Liechtenstein (1802–1887), österreichischer General

Siehe auch:
 Franz Lichtenstein